Eiheralarre  (en francès i oficialment Saint-Michel), és un municipi de la Nafarroa Beherea (Baixa Navarra), un dels set territoris que formen Euskal Herria, al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània. Limita amb les comunes de Zaro al nord, Aintzila i Ezterenzubi a l'est, Uharte Garazi i Arnegi a l'oest i Navarra al sud.

Demografia

Referències 

Municipis de la Baixa Navarra